Kilka okrętów Royal Navy zostało nazwane HMS Howe (nazwa pochodzi od admirała Richarda Howe):

 Pierwszy "Howe", wodowany w 1860, był 121 działowym okrętem liniowym, przemianowany na "Bulwark", następnie przemianowany na "Impregnable" w 1886
 Drugi "Howe", wodowany w 1885, był pancernikiem typu Admiral
 Trzecim "Howe" miał być proponowaną nazwą dla pancernika typu Admiral, stępka została położona w 1916, projekt został przerwany w 1917
 Czwarty "Howe", został zwodowany w 1940, był pancernikiem typu King George V

Howe